Персон — фамилия. Известные носители:

  (род. 1951) — польский политик, член Сената (2005—2015).
 Персон, Аня (род. 1981) — шведская горнолыжница.
  (1889—1915) — немецкий легкоатлет, участник летних Олимпийских игр (1912).
 Персон, Иван Иванович (1797—1867) — российский врач; почётный лейб-медик.
  (1922—1990) — канадский генетик, член Королевского общества Канады (с 1970), обладатель Медали Флавелла (1982).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (2020).
  (род. 1989) — французский политик, член Национального собрания (с 2017).
  (род. 1969) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1879—1957) — американский политик, член Палаты представителей (1931—1933).
 Персон, Соломон Вениаминович (1904—1953) — советский учёный-физик, радиотехник, лауреат Сталинской премии.
 Персон, Уэсли (род. 1971) — американский баскетболист, брат Чака Персона.
 Персон, Христиан Генрих (1761—1836) — известный ботаник-миколог.
  (род. 1934) — американский джазовый саксофонист, отец Эрика Персона.
 Персон, Чак (род. 1964) — американский баскетболист.
  (род. 1963) — американский джазовый саксофонист.

Топоним 
 Персон — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США

См. также 
 Ле Персон, Поль (1931—2005) — французский актёр театра и кино.